Маратти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Маратти, Джованни Франческо (около 1704 или 1723—1777) — итальянский ботаник.
 Маратти, Карло (1625—1713) — итальянский художник и архитектор эпохи барокко.
 Маратти, Фаустина (ок. 1679—1745) — итальянская поэтесса и художница.